kötéltánc cirkuszi mutatvány
 Kötéltánc (1923) Karinthy Frigyes regénye
 Kötéltánc (1959) Kállai István színműve
 Kötéltánc (1984) Richard Tuggle filmje, Clint Eastwood főszereplésével
 Kötéltánc (2015) Robert Zemeckis igaz történetet feldolgozó filmje
 Hobo – Kötéltánc (2006) koncertfilm